Узунова къща може да се отнася за:

 Узунова къща, възрожденска къща в Мелник;
 Узунова къща, възрожденска къща в Охрид.